Ильи́нское кла́дбище — ряд православных некрополей с храмами в честь пророка Илии.

 Ильинское кладбище — историческое кладбище в Архангельске.
 Ильинское кладбище — греческое кладбище в стамбульском районе Арнавуткёй.
 Ильинское кладбище — православное кладбище в Хельсинки, в Финляндии.